In 2020 werd het 95ste Campeonato Catarinense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 22 januari tot 13 september. Door de coronacrisis in Brazilië werd de competitie op 16 maart stopgezet en op 8 juli hervat, het was na het Campeonato Carioca nog maar de tweede competitie die heropstartte. Na de eerste kwartfinales werd de competitie opnieuw drie weken uitgesteld omdat er een coronaverspreiding bij enkele clubs was. Chapecoense, dat zich als achtste en laatste plaatste voor de kwartfinales veroverde de titel.

Eerste fase

 Degradatie play-off

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Totaalstand

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 2020